Luigi Mariotti – politico e ministro italiano
 Luigi Mariotti – militare e aviatore italiano
 Luigi Mariotti – vescovo italiano